A Snow Capped Romance — третій студійний альбом американської групи 36 Crazyfists, який був випущений 16 березня 2004 року.

Композиції 
 At the End of August - 3:57
 The Heart and the Shape - 3:10
 Bloodwork - 3:18
 Kenai - 2:47
 Skin and Atmosphere - 4:12
 Song for the Fisherman - 1:27
 With Nothing Underneath - 3:28
 Destroy the Map - 3:47
 Installing the Catheter - 3:51
 Cure Eclipse - 3:32
 Waterhaul - 4:49

Джерела 
 A Snow Capped Romance  allmusic
 A Snow Capped Romance  last.fm

Альбоми 36 Crazyfists
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми